OFI Kreta, voluit Omilos Filathlon Irakleiou (Grieks: ΟΦΗ – Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου, Omilos Filathlon Irakleiou; d.i. Vereniging van Sportvrienden van Iraklio), is een Griekse voetbalclub uit Iraklion op het eiland Kreta. OFI werkt zijn wedstrijden af in het Theodoros Vardinoyannisstadion, dat een capaciteit heeft van 9200 plaatsen. De clubkleuren van OFI zijn zwart en wit.

OFI Kreta speelde tussen 1976 en 2009 in de hoogste klasse van de Griekse voetbalcompetitie. OFI is tot de dag van vandaag nog nooit kampioen geworden. Wel werd kort na de aanstelling van de Nederlander Gène Gerards de tweede plek bereikt in 1986 en won OFI in 1987 de Griekse beker. Gène Gerards heeft veel betekend voor de Griekse club en speelde met OFI ook Europees voetbal.

In 2008 wist OFI Panathinaikos voor het eerst thuis te verslaan. Het werd 4-1. In 1997 (0-0) en 2006 (3-3) wist OFI een gelijkspel te behalen in het eigen stadion.

Na het seizoen 2008-2009 degradeerde de club naar de Beta Ethniki. In 2011 promoveerde de club terug naar het hoogste niveau, na play-offwedstrijden. In het seizoen 2014/15 kampte de club met financiële problemen. Nadat de club eerder al tien punten in mindering kreeg hiervoor, werd ze op 21 maart 2015 door de bond uit de competitie genomen.

OFI maakte een doorstart in de Gamma Ethniki waarin het direct haar poule won en in 2016 weer naar de Beta Ethniki promoveerde.

Erelijst
Griekse beker
 1987
Balkan Cup
 1989

Eindstanden 

|}
Tot 2006 stond de hoogste divisie bekend als Alpha Ethniki. Het 2e niveau staat sinds 2010 bekend als Football League en sinds 2019 als Super League 2.  Het 3e niveau kende  van 2019-2021  de naam Football League.

OFI Kreta in Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt OFI Kreta

Totaal aantal punten voor UEFA coëfficiënten: 22.5'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Griekenland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Bekende (oud-)spelers

Externe link
 OFI Kreta FC Officiële website

Kreta
Iraklion
Sport in Kreta